Fanthorpe ist der Familienname folgender Personen:
U. A. Fanthorpe (1929–2009), britische Dichterin
R. Lionel Fanthorpe (* 1935), britischer Science-Fiction-Autor